Кистлер има више значења:
 Кистлер (Западна Вирџинија)
 Кистлер (Пенсилванија)